La Presa (Califórnia)
La Presa (Texas)
Ou ainda:
Pelayos de la Presa

Desambiguações de topônimos